Anatoli Semjonow ist der Name folgender Personen:

 Anatoli Alexandrowitsch Semjonow (1841–1917), russischer Baumeister, Bauingenieur und Architekt
 Anatoli Anatoljewitsch Semjonow (* 1962), sowjetisch-russischer Eishockeyspieler